Meurdrac est un nom propre français qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Courtonne-la-Meurdrac, commune française, située du département du Calvados en région Normandie, ancien fief de la famille de Meurdrac. 
Voir aussi :
 La Meurdraquière, commune française du département de la Manche en région Normandie, ancien fief de la famille de Meurdrac.

Patronyme

Noblesse  
 Familles de Meurdrac, plusieurs anciennes familles nobles de Normandie.

 Catherine Meurdrac, plus connue comme Madame de La Guette (1613-1676), écrivaine française ;
 Marie Meurdrac, sœur de Catherine Meurdrac (ca. 1610-1680), chimiste française ;
 Henri Meurdrac ou Henri Murdrac (?-1153), archevêque anglais ;

Références 

Patronyme français